Ribarica je naselje i ljetovalište u općini Karlobag u Ličko senjskoj županiji.

Zemljopisni položaj 
Ribarica je smještena ispod Jadranske magistrale podno Velebita u Velebitskom kanalu. Nalazi se 5 km sjeverozapadno od Karlobaga i 60km jugoistočno od Senja.

Povijest 
Ovo mlado mjesto nastalo je u svega pedesetak godina i do sada se zahvaljujući svojoj poziciji razvilo u jedno od turističkih središta Ličko-senjske županije.

Gospodarstvo 
Gospodarstvo u Ribarici zasniva na turizmu i to osobito kroz iznajmljivanje privatnih apartmana, ali i u nekoliko manjih privatnih hotela. U mjestu su za vrijeme turističke sezone otvorena 3 restorana i dućan od kojih se izdvaja restoran nazvan po susjednom mjestu Cesarica koji je ujedno i jedan od najposjećenijih moto destinacija ove vrste na Jadranskoj magistrali.

Stanovništvo 
Zanemarivi je broj stalnih stanovnika u ovom mjestu, dok tijekom turističke sezone broj turista poraste i do 3000.

Naselja u sastavu Općine Karlobag